Rani Khedira – calciatore tedesco
 Sami Khedira – calciatore tedesco